Le Premier Quatuor à cordes en mi bémol majeur opus 22  est un quatuor pour deux violons, alto et violoncelle de Georges Enesco. Il a été composé entre 1916 et 1920.

Analyse de l'œuvre 
Le quatuor comprend quatre mouvements :
 Allegro moderato
 Andante pensieroso
 Alegretto scherzando, non troppo vivace
 Allegretto moderato''
 Durée d'exécution: quarante cinq minutes.

Liens externes 
 
 

Quatuor a cordes 1
Œuvre en mi bémol majeur